Гуадалупе Кампанур Тапия (; 1986, Черан, штат Мичоакан, Мексика — 2018) — мексиканская активистка, ставшая известной в ходе активной защите прав человека и борьбе за решение экологических проблем.

Биография 
Гуадалупе Кампанур Тапия родилась 1986 года в городке Черан, который расположен в мексиканском штате Мичоакан, что находится на юго-западе Мексики, на Тихоокеанском побережье.

Гуадалупе Кампанур Тапия родом из коренных жителей Мексики. Она защищала права местных коренных народов и экологию, выступала против вырубки лесов.

Умерла при невыясненных обстоятельствах в январе 2018 года. Тело Гуадалупе Кампанур Тапии было найдено на обочине в 30 километрах от муниципалитета Черану в Мексике.

В 2018 году ее признали женщиной года в ООН-Женщины — структурной организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Примечания

Ссылка 
 Guadalupe Campanur Tapia activeista y defensora de los bosques en Michoacán, heroinas.net, 20 апреля 2019

Родившиеся в 1986 году
Энвайронменталисты
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Правозащитники Мексики